124. længdegrad kan henvise til:

 124. vestlige længdekreds
 124. østlige længdekreds